Jarkko Nieminen era o atual campeão e mas perdeu para Bernard Tomic nas quartas de final. Tomic derrotou Kevin Anderson por 6–3, 6–7(2–7), 6–3 na final e conquistou o título

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 John Isner (Segunda rodada)
 Gilles Simon (desistiu devido a uma lesão no pescoço)
 Andreas Seppi (Semifinais)
 Fernando Verdasco (Segunda rodada)

<li>  Florian Mayer (Segunda rodada)
<li>  Radek Štěpánek (Segunda rodada, desistiu devido a uma lesão no músculo intercostal)
<li>  Jérémy Chardy (Primeira rodada)
<li>  Marcel Granollers (Quartas de final)

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|team-width=175

| RD1-seed1= 
| RD1-team1= Julien Benneteau
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=4
| RD1-score1-3=6<sup>8
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Kevin Anderson
| RD1-score2-1=3
| RD1-score2-2=6
| RD1-score2-3=7<sup>10

| RD1-seed3=3
| RD1-team3= Andreas Seppi
| RD1-score3-1=6<sup>10
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Bernard Tomic
| RD1-score4-1=7<sup>12
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1= 
| RD2-team1= Kevin Anderson
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=7<sup>7
| RD2-score1-3=3
| RD2-seed2= 
| RD2-team2= Bernard Tomic
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6<sup>2
| RD2-score2-3=6
}}

Metade superior

Metade inferior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Michaël Llodra ''(desistiu devido a uma jet lag)
  Ryan Harrison (Qualificado)
  Björn Phau (Qualificado)
  Guillermo García-López (Qualificado)

<li> Tatsuma Ito (Segunda rodada)
<li> Evgeny Donskoy (Segunda rodada)
<li> Guillaume Rufin (Primeira rodada)
<li> Blaž Kavčič (Qualificador)

Qualificados

  João Sousa
  Ryan Harrison

<li>  Björn Phau
<li>  Guillermo García-López

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S